Chihirin puede referirse a:

Chihirin, localidad en el Raión de Chihirin del óblast de Cherkasy en Ucrania.
Chihirin, localidad en el Raión de Berezivka del óblast de Odesa en Ucrania.